Ours bezeichnet: 
 Ours (Burge), Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Burge
 Ours (Rockband), US-amerikanische Rockgruppe
 Ours de Villard-de-Lans, französische Eishockeymannschaft
 Automobiles Ours, ehemalige französische Automarke
 Saint-Ours (Puy-de-Dôme), französische Gemeinde im Département Puy-de-Dôme
 Saint-Ours (Savoie), französische Gemeinde im Département Savoie
 Ours (Film), Kurzfilm aus dem Filmjahr 2022, Regie Morgane Frund

Ours ist der Familienname folgender Personen:
 Jean-Pierre Saint-Ours (1752–1809), Schweizer Historienmaler des Klassizismus

Siehe auch:
 Ourse
 Urs
 Hours